Halkær kan have flere betydninger:
 Halkær (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en bebyggelse i Stadil Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Halkær (Mariagerfjord Kommune) – en bebyggelse i Vive Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Halkær (Aalborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Bislev Sogn, Aalborg Kommune

Se også:
 Halkær Bredning – EU-habitatområde beliggende syd for Sebbersund
 Halkær Hovedgård – gammel hovedgård i Ejdrup Sogn, Aalborg Kommune
 Halkær Mølle Naturcenter – naturcenter i forbindelse med Halkær Mølle beliggende ca. 10 km syd for Nibe
 Halkær Sø – sø genskabt i Halkær Ådal
Halkær kro – Kollektivt ejet medborgerhus der drives med restaurant og musikarragementr m.m.